Цоколаев — осетинская фамилия; имеет женскую форму Цоколаева.

Известные носители 
 Цоколаев, Геннадий Дмитриевич (1916—1976) — советский подполковник, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Цоколаев-Качалаев, Эльдар Калсынович (1926—2006) — советский генерал-полковник авиации, командующий ВВС Дальнего Востока, зам. главнокомандующего войсками Дальнего Востока.